Autoritatea de Reglementare a Codurilor pe Domeniul Internetului vezi CCTLD.
 O localitate în județul Vaslui Iana.